Koninklijke Hoogovens, een bedrijf in IJmuiden, 1918-1972 en 1982-1999
Estel, de naam van dit bedrijf tijdens de fusie met Hoesch, 1972-1982
Corus IJmuiden, de naam van dit bedrijf tijdens de fusie met British Steel, 1999-2007
Tata Steel IJmuiden, de naam van dit bedrijf vanaf 2007 nadat Corus werd overgenomen door Tata Steel India

Voor het algemene begrip, zie Hoogoven.